Безіменна — річка в Україні, у Козятинському районі Вінницької області. Права притока Гнилоп'яті (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 6,5 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Пляхової. Тече переважно на північний захід через Садове і в Махнівцях впадає в річку Гнилоп'ять, праву притоку Тетерева.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 7 с. (Таблиця 4.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Козятинського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви